Sara Lindborg (ur. 30 listopada 1983 w Falun) – szwedzka biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sara Lindborg pojawiła się 30 marca 2002 roku w zawodach FIS Race w Grafton, gdzie zajęła 17. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2003 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie w zajęła 35. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Trzy lata później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Kranju była siódma na dystansie 10 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 lutego 2004 roku w Umeå, zajmując 63. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze punkty wywalczyła jednak dopiero 16 grudnia 2006 roku w La Clusaz, gdzie zajęła 28. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 zajęła ostatecznie 65. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, który ukończyła na 64. pozycji. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Sapporo, zajmując między innymi szesnaste miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną. Brała także udział w mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 10 km klasykiem zajęła 25. miejsce. Nie stawała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale w sztafecie dokonała tego czterokrotnie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Falun